

Рибажовиці — село в гміні Боґатиня Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Рибажовиці — село в гміні Бучковіце Бельського повіту Сілезького воєводства